Лу́ис Пе́рри А́ндерсон ( ), более известный как Лу́и Андерсон ( ; 24 марта 1953, Сент-Пол, Миннесота, США — 21 января 2022, Лас-Вегас, Невада, США) — американский актёр и комик, более всего известный по мультсериалу «Жизнь с Луи».

Ранние годы 
Луи Андерсон родился и вырос в Сент-Поле (Миннесота) десятым ребёнком в семье из одиннадцати. В 1985 году женился на своей школьной подруге Джинни Харпер, однако брак продлился всего 4 недели.

Карьера 
В конце 1985 года Луи Андерсон вместе с Бронсоном Пинчотом снимался в пилотном выпуске сериала «Идеальные незнакомцы» для телекомпании ABC, однако Андерсон не устроил режиссёра в роли американского кузена и был заменён .

В 1995 году Андерсон создал и выпустил мультсериал для Fox Kids под названием «Жизнь с Луи», который транслировался по субботам с утра. Серии были основаны на воспоминаниях о детстве Андерсона с 10 братьями и сестрами, с добродушной матерью и отцом с грубоватым характером, но не менее доброй душой. Он также подробно описывал своё трудное детство, связанное с его весом, из-за чего его так дразнили, и как он решил стать комиком. Шоу было 3 года подряд хитом на канале Fox Kids и выиграло 2 премии «Эмми».

Болезнь и смерть 
18 января 2022 года было объявлено, что Андерсон госпитализирован в Лас-Вегасе, где ему был поставлен диагноз диффузная B-крупноклеточная лимфома. Андерсон умер от осложнений, вызванных раком крови через три дня, 21 января, в возрасте 68 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Умершие от рака